La Liste des festivals de metal est une liste non exhaustive de festivals uniquement ou partiellement consacrés au heavy metal dans le monde entier, classés par ordre alphabétique :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Galerie

Sources 
 .

Voir aussi 
 Liste des festivals de metal par pays

Ordre alphabétique
Festivals de metal par ordre alphabétique
Metal, ordre alphabétique